Mayuri – nome proprio giapponese
 Mayuri – film del 1984 diretto da Ramoji Rao 
 28630 Mayuri – asteroide della fascia principale